Austria:
 St. Magdalena – dzielnica Linzu
 St. Magdalena am Lemberg – dawna gmina

Zobacz też:
 Buch-St. Magdalena
 Sankt Magdalena
 Św. Magdalena